Средорек може да се отнася за:

 Средорек, село в област Кюстендил, България;
 Средорек, село в област Сливен, България;
 Средорек, село в община Долнени, Северна Македония;
 Средорек, котловина в Северна Македония.